Clüsserath steht für:
 amtliche Schreibung von Klüsserath bis 16. Juli 1936

Personen;
 August Clüsserath (1899–1966), deutscher Maler und Grafiker